

Geografia 
 Fish Hoek – cittadina costiera della penisola del Capo in Sudafrica
 Ghiacciaio Hoek – ghiacciaio della Terra di Graham, in Antartide
 Hoek – località dei Paesi Bassi situata nella provincia della Zelanda
 Mohale's Hoek – centro abitato del Lesotho

Persone 
 Aad van den Hoek – ex ciclista su strada e dirigente sportivo olandese
 Cornelis Pieter van den Hoek – partigiano olandese che ha combattuto durante la seconda guerra mondiale
 Frans Hoek – allenatore ed ex portiere olandese
 Marikke Heinz-Hoek – pittrice e artista di visual art tedesca

Altro 
 Diocesi di Mohale's Hoek – sede della Chiesa cattolica in Lesotho
 Hoekse Sportvereniging Hoek – società calcistica olandese con sede a Hoek